ORP steht für:
 Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft, kommunales Verkehrsunternehmen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Okręt Rzeczypospolitej Polskiej, Schiff der Polnischen Marine
 24 Hour Operational Ration Pack, Verpflegungspaket der britischen Armee, siehe Einmannpackung #Bezeichnungen
 IATA-Flughafen-Code des Flughafens Orapa im Central District, Botswana
 Oxidation Reduction Potential (Redoxpotential)

Abkürzung